Als Gesamtanlagen werden im baden-württembergischen Denkmalschutzgesetz Gebiete bezeichnet, die nach § 19 Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg geschützt sind. Ganze historische Stadtkerne oder auch nur einzelne  können mit ihren Grundrissen, den Straßen und Plätzen, Grün- und Freiflächen sowie der Gesamtheit der historischen Bausubstanz unter Schutz gestellt werden. Dies geschieht per Satzung für Gebiete  durch die Gemeinde unter Mitwirkung der höheren Denkmalschutzbehörde (je nach Lage das Regierungspräsidium Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg oder Tübingen).

Gesamtanlagen nach Regierungsbezirken 
Die Anzahl der Gesamtanlagen in Baden-Württemberg beträgt 116 (Stand: März 2020):

Liste der Gesamtanlagen nach Gemeinden 

Gemeinde beginnt mit: A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z

Siehe auch 
 Denkmalpflegerischer Werteplan
 Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg

Literatur 
 Historische Stadtkerne. Gesamtanlagen in Baden-Württemberg. Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2017, ISBN 978-3-7995-1222-0.
 Historische Ortskerne. Gesamtanlagen in Baden-Württemberg. Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2017, ISBN 978-3-7995-1223-7.

Weblinks 
 § 19 Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg

Einzelnachweise 

 
Denkmalrecht (Deutschland)
 Gesamtanlage